Weiberlist steht für:

 Weibermacht
 deutscher Titel der Oper Le astuzie femminili von Domenico Cimarosa (1794)